Lake Ketchum steht für:

 Lake Ketchum (Ort), Ort im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 Lake Ketchum (See), See im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten